Infisso – in architettura, telaio su cui si montano porte e finestre
Infisso – in linguistica, morfema che si inserisce all'interno della radice